Mistrzostwa Polski w Szachach 1935 – turnieje szachowe, rozegrane w 1935 r. w Warszawie (zarówno mężczyźni, jak i kobiety), mające na celu wyłonienie 3. mistrza Polski mężczyzn oraz 1. mistrzynię Polski kobiet. Oba turnieje rozegrano systemem kołowym z udziałem 17 zawodników i 8 zawodniczek. 

Złote medale zdobyli: Ksawery Tartakower (1. raz w karierze) i Regina Gerlecka (1. raz w karierze).

Wyniki 3. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Warszawa, 19 maja – 9 czerwca 1935

Wyniki 1. Mistrzostw Polski Kobiet 
Warszawa, 1935

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 W.Litmanowicz, J.Giżycki, "Szachy od A do Z", tom I, Warszawa 1986, str. 648 i 665-666
 Andrzej Filipowicz, "Dzieje Polskiego Związku Szachowego do 1956 roku", Warszawa 2007, str. 90, 92

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
1935 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Warszawie